Grand Prix Niemiec 1988 (oryg. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) – dziewiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1988, która odbyła się 24 lipca 1988, po raz 12. na torze Hockenheimring.

50. Grand Prix Niemiec, 36. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Niemcy
1988
1988 w Niemczech